Карлос Пељисер Камара има више значења:

 Карлос Пељисер Камара (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Карлос Пељисер Камара, Бахо Аматитан (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Карлос Пељисер Камара (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику